Венкатеш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венкатеш, Акшай (род. 21 ноября 1981) — индийско-австралийский математик.
 Венкатеш, Марани Раджедран (род. 20 мая 1985) — индийский шахматист, гроссмейстер.